Wiedersehen steht für
 Unverhofftes Wiedersehen, Erzählung
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Unverhofftes Wiedersehen, TV-Film
 Verdammt lange her – Das Wiedersehen, Doku-Soap

Siehe auch:
 Au revoir
 Auf Wiedersehen
 Ein Wiedersehen in Feindesland
 Ich werde dich wiedersehen
 Seltsames Begegnen und Wiedersehen
 Wiedersehen in St. Petersburg
 Wiedersehen mit Brideshead
 Wiedersehen in Howards End
 Wiedersehen in Verona
 Wiedersehen mit Brideshead 
 Wiedersehen in Venedig
 Wiedersehen mit Brundibar
 Wiedersehen-Polka